Corumbataí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Corumbataí (ort), São Paulo, 
 Corumbataí (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar